Lyon County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
 Lyon County (Iowa)
 Lyon County (Kansas)
 Lyon County (Kentucky)
 Lyon County (Minnesota)
 Lyon County (Nevada)